Халтипа има више значења:

 Халтипа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халтипа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Халтипа, Халтипа (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Халтипа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Халтипа (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Халтипа (Иламатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику